A Safe Proposition – film del 1912 diretto da Colin Campbell
 A Safe Proposition – film del 1916 diretto da Roy Clements
 A Safe Proposition – film del 1932 diretto da Leslie S. Hiscott